UIB steht als Abkürzung für:

 Universität der Balearen, Palma, Spanien
 Universität Bergen, Norwegen
 University of International Business, Almaty, Kasachstan
 Flughafen Quibdó, Kolumbien (IATA-Code)

Abkürzung